Cales og Calès kan syfta på:

 Cales – en stad i antikens Kampanien som låg på via Latina.
 Cales (djur) – ett släkte av steklar
 Calès, Dordogne – en kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine i sydvästra Frankrike
 Calès, Lot  – en kommun i departementet Lot i regionen Occitanien i södra Frankrike

Se även 

 Cale